«Ноттинг-Хилл» () — романтическая комедия 1999 года.

Сюжет 
Уильям Такер владеет в Ноттинг-Хилл, Лондон, книжным магазином, специализирующимся на путеводителях. Его жена не так давно бросила его ради другого человека, который, по мнению Уилла, выглядел как Харрисон Форд. В его доме квартирует жилец, глуповатый и простодушный Спайк. Жизнь Такера обыденна и банальна.

Однажды в магазин к Уиллу судьба приводит знаменитую голливудскую актрису Анну Скотт, снимающуюся в Англии. Чуть позже на улице Уилл случайно проливает на нее стакан сока, Анна оказывается вынуждена зайти к Уиллу домой, чтобы переодеться, и, уходя, импульсивно его целует. Позже она приглашает Уилла навестить ее в отеле The Ritz London, где его ошибочно принимают за репортера, освещающего новый фильм Анны в журнале с чисто британским названием «Лошадь и гончая». Уилл вынужден притвориться, что берет у нее интервью. В тот вечер Анна принимает приглашение на день рождения сестры Уилла, где она неожиданно быстро находит общий язык и хорошо ладит с друзьями и сестрой Уилла, кажется, немного завидуя их обычной жизни. Она действительно оказывается нормальной живой девушкой, прекрасно знающей, сколь преходяща мирская слава и у до какой степени разбитого корыта ей когда-нибудь предстоит остаться. Следующим вечером Анна с Уиллом встречаются снова; в ресторане они подслушивают разговор группы мужчин, осуждающих Анну из-за ее экранного образа. Уилл горячо, но безуспешно пытается возражать им и оказывается впечатлен тем, насколько достойно и невозмутимо Анна поставила хамов на место. Анна приглашает его в свой гостиничный номер, но их планы меняются, когда Уилл обнаруживает, что ее молодой человек, о котором он не знал, неожиданно прибыл из Америки, чтобы побыть с ней. Уилл вынужден притвориться работником отеля, чтобы избежать неловкости, и тихо уйти — из гостиницы и из жизни Анны.

Друзья Уилла пытаются помочь ему справиться с разочарованием. В течение следующих шести месяцев они организуют ему серию свиданий с разными девушками, в том числе с фрукторианкой, но он никак не может забыть Анну.

Однажды у порога Уилла появляется обезумевшая Анна, которая ищет место, чтобы спрятаться от таблоидов. Она приносит извинения за инцидент в отеле и говорит Уиллу, что отношения с молодым человеком остались в прошлом. Им нравится проводить время вместе, убеждаясь в совпадении интересов и мнений — например, по поводу висящей на стене у Уилла репродукции картины Марка Шагала 1950 года «La Mariée». Эту ночь они проводят вместе, но блаженство оказывается недолговечным — папарацци, которым случайно дал наводку сосед Уилла Спайк, расхваставшийся в пабе, осаждают дом Уилла и фотографируют его, Анну и полуодетого Спайка у входной двери. Разъяренная, Анна обвиняет Уилла в сложившейся ситуации, говорит, что сожалеет о совместно проведенном времени, и уходит.

Проходит время, но Уилл остается несчастным. Во время обеда со своими друзьями он узнает, что Анна, к тому времени обладательница «Оскара», возвращается в Лондон для съёмок фильма. Уилл посещает съемочную площадку, где Анна видит его и проводит мимо охраны, чтобы он мог наблюдать за съемками, пока Анна не найдёт паузу переговорить с ними наедине. Уилл подслушивает, как она отклоняет его кандидатуру на роль ее парня, и уходит без дальнейшего контакта. На следующий день Анна приходит в книжный магазин, чтобы попросить прощения и вручить тщательно упакованный подарок. Она объясняет, что просто не хотела искренне обсуждать свою личную жизнь с нескромным партнером. Анна признается Уиллу, что любит его, и прямо спрашивает, могут ли они восстановить свои отношения. Уилл отвечает, что уверен: второго разрыва, который, по его мнению, всё равно неминуем, он уже не переживёт, поэтому лучше не стоит снова начинать то, что наверняка скоро закончится.

Уилл встречает своих друзей и сестру в ресторане, рядом с ним стоит вскрытый подарок Анны, немыслимо, неправдоподобно дорогой подарок — подлинник «La Mariée» Шагала. Они нерешительно поддерживают его решение. Лишь прямодушный Спайк решительно припечатывает Уилла определением «круглый придурок», и Такер внезапно ясно осознает, что он наделал. Они мчатся через Лондон в гостиницу Анны, где узнают, что она выписалась из отеля и проводит пресс-конференцию в отеле Savoy. Уилл прорывается в зал и слышит, как агент Анны говорит присутствующим, что Анна берет годовой отпуск, и что она уедет из Великобритании сегодня ночью. Кто-то спрашивает, с каким молодым человеком Анна была изображена на скандальных фотографиях несколько месяцев назад, и Анна, ни на секунду не смутившись, спокойно отвечает: «Это мой друг. Мы и сейчас дружим». Услышав это, Уилл, снова притворившийся репортером «Лошади и гончей», задаёт прямой вопрос: что, если этот друг ошибся и понял свою ошибку — сможет ли она простить его. «Да, наверное», — после долгой паузы отвечает кинозвезда.

Анна просит одного из журналистов повторить его предыдущий вопрос, на который она только что ответила, что улетит завтра. Надолго ли она в этот раз останется в Англии? Обменявшись с Уиллом взглядами и короткими, еле заметными кивками, сияющая Анна решительно даёт новый ответ: «Навсегда!».

В последних сценах показано, как Анна и Уилл женятся, идут по голливудской красной ковровой дорожке и тихо проводят время в парке. Уилл сидит на садовой скамье, очень похожей на ту, на которой они провели почти всё своё первое свидание, и читает вслух. А Анна лежит и слушает, положив голову на его колени и придерживая рукой уже заметно округлившийся животик.

В ролях 
 Джулия Робертс — Анна Скотт, голливудская кинозвезда
 Хью Грант — Уильям Такер, владелец магазинчика путеводителей в Ноттинг-Хилл (роль дублировал Алексей Иващенко)
 Рис Иванс — Спайк, друг Такера, снимающий у него комнату
 Эмма Чэмберс — Ханна Такер, сестра Уилла
 Тим МакИннерни — Макс, лучший друг Такера
 Джина Макки — Белла, бывшая девушка Такера, жена Макса
 Хью Бонневилль — Берни, друг Такера, биржевой брокер
 Джеймс Дрейфус — Мартин
 Ричард Маккейб — Тони
 Дилан Моран — книжный воришка Руфус
 Алек Болдуин — Джефф Кинг, кинозвезда, бойфренд Анны
 Миша Бартон — 12-летняя актриса
 Эмили Мортимер — «идеальная девушка» Уилла
 Лорелей Кинг — агент Анны
 Роджер Фрост — надоедливый покупатель
 Генри Гудман — консьерж-менеджер
 Джулиан Райнд-Татт — журналист
 Мэттью Модайн — камео

Награды и номинации 
 2000 — три номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая мужская роль — комедия или мюзикл (Хью Грант), лучшая женская роль — комедия или мюзикл (Джулия Робертс)
 2000 — приз зрительских симпатий BAFTA, а также две номинации: лучший британский фильм (Дункан Кенуорси, Роджер Мишелл), лучшая мужская роль второго плана (Рис Иванс)
 2000 — три номинации на премию «Спутник»: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая женская роль — комедия или мюзикл (Джулия Робертс), лучшая мужская роль второго плана — комедия или мюзикл (Рис Иванс)

Примечания

Ссылки 
 Сценарий «Ноттинг Хилл» 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1999 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Романтические кинокомедии Великобритании
Фильмы по сценариям Ричарда Кёртиса
Фильмы Роджера Мичелла